Валенти́на Ю́рьевна Ивахне́нко (родилась 27 июня 1993 года в Ялте, Украина) — российская теннисистка, с 2007 по 2014 год представлявшая на соревнованиях Украину; победительница 42 турниров ITF (7 — в одиночном разряде).

Общая информация 
В теннисе с шести лет. Любимое покрытие — грунт.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (7) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (50)

Победы (35)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты России
Натурализованные граждане России